Chauliops är ett släkte av insekter. Chauliops ingår i familjen Malcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Chauliops